Youssef Rossi () est un footballeur marocain, né le  à Casablanca (Maroc) .ex entraîneur du pcc

Sélection en équipe nationale

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur international marocain
Naissance en juin 1973
Joueur du Raja Club Athletic
Joueur du Stade rennais
Joueur de NEC Nimègue
Joueur du Dunfermline AFC
Joueur de l'Al Shamal